Maria Antonia von Bourbon-Sizilien ist der Name folgender Personen:

 Maria Antonia von Bourbon-Sizilien (1784–1806), Tochter von Ferdinand IV./III. von Neapel und Sizilien, Ehefrau von Ferdinand VII. von Spanien
 Maria Antonia von Bourbon-Sizilien (1814–1898), Tochter von Franz I. von Sizilien, Ehefrau von Leopold II. der Toskana
 Maria Antonia von Bourbon-Sizilien (1851–1938), Enkeltochter von Franz I. von Sizilien, Ehefrau von Alfons Maria, Graf von Caserta